Marcin Dudziński (ur. 1978) - ksiądz, misjonarz
 Adam Dudziński (1935–2000) – brydżysta
 Andrzej Dudziński (ur. 1945) – grafik
 Bronisław Dudziński (1912–1983) – sportowiec
 Henryk Dudziński (1923–1995) – aktor
 Jan Dudziński (1893–1914) – działacz, oficer
 Juliusz Dudziński (1893–1939) – polityk
 Marcin Dudziński (ur. 1977) – piłkarz
 Marzenna Dudzińska (ur. 1959) – profesor nauk technicznych
 Paweł Dudziński (ksiądz) (ur. 1964) – ksiądz
 Sambor Dudziński (ur. 1976) – aktor
 Tomasz Dudziński (ur. 1973) – polityk
 Wiktor Dudziński (1928–2005) – ksiądz